Saletto – frazione di Borgo Veneto (provincia di Padova, Veneto)
Saletto – frazione di Vigodarzere (provincia di Padova, Veneto)
Saletto – frazione di Segonzano (provincia di Trento, Trentino-Alto Adige)
Saletto – frazione di Bentivoglio (città metropolitana di Bologna, Emilia-Romagna)
Saletto – frazione di Chiusaforte (provincia di Udine, Friuli-Venezia Giulia)
Saletto – frazione di Morsano al Tagliamento (provincia di Pordenone, Friuli-Venezia Giulia)
Saletto – località nel comune di Berzo Demo (provincia di Brescia, Lombardia)
Saletto – località nel comune di San Martino al Tagliamento (provincia di Pordenone, Friuli-Venezia Giulia)
Saletto di Piave – frazione di Breda di Piave (provincia di Treviso, Veneto)